Žofie Šarlota Hesensko-Kasselská (16. července 1678, Kassel – 30. května 1749, Bützow) byla hesensko-kasselskou princeznou a sňatkem meklenbursko-schwerinskou vévodkyní.

Život 
Žofie Šarlota se narodila jako nejstarší dcera lankraběte Karla I. Hesensko-Kasselského a jeho manželky Marie Amálie, dcery kuronského vévody Jakuba Kettlera. Žofie měla čtyři starší bratry a devět mladších sourozenců.

2. ledna 1704 se pětadvacetiletá princezna v rodném Kasselu provdala za o tři roky staršího vévodu Fridricha Viléma Meklenbursko-Schwerinského. Děti spolu neměli. Fridrich Vilém pravděpodobně trpěl pohlavně přenosnou chorobou.

Po vévodově smrti v roce 1713 žila vdova na zámku Bützow. Byla stoupenkyní kalvinismu a v převážně luteránském Meklenbursku byla patronkou francouzské reformované církve. V Bützow založila německý reformovaný kostel.

Žofie Šarlota také navštěvovala svého bratra, krále Frederika I. Švédského. Během bratrovy návštěvy Hesenska v červenci až listopadu 1731 byla ve Švédsku, kde podporovala bratrovu manželku Ulriku Eleonoru, která v jeho nepřítomnosti vládla jako regentka.

Žofie Šarlota přežila svého manžela o třicet šest let a zemřela 30. května 1749 ve věku 70 let v Bützow.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 16. července
Narození v roce 1678
Narození v Kasselu
Úmrtí 30. května
Úmrtí v Meklenbursku-Předním Pomořansku
Úmrtí v roce 1749
Hesenští
Dynastie Meklenburských
Meklenburské vévodkyně
Ženy